Stati Uniti d'America
 Norco – città della Contea di Riverside, California
 Norco – census-designated place della Parrocchia di St. Charles, Louisiana